Massanes (França) — no departamento de Gard, Occitânia
 Massanes (Catalunha) — na província de Girona, Espanha

Desambiguações de topônimos